Everest kan syfta på:

 Everest (film) –  en brittisk-amerikansk biografisk äventyrsfilm från 2015 i regi av Baltasar Kormákur
 Everest poker – ett online-baserade pokerrum
 Everest Gas Field – ett gasfält i Storbritannien
 Everest – en variant av tärningsspelet Martinetti

Geografi
 Everest –  jordens högsta berg i Asien, se Mount Everest
 Everest, Kansas – en ort i Brown County

Personer
 George Everest (1790–1866), en brittisk (walesisk) överste och geograf, Mount Everest uppkallt efter honom